Авелина де Форс (; 20 января 1259 — 10 ноября 1274) — английская аристократка, 6-я графиня Омаль. Жена Эдмунда Горбатого, 1-го графа Ланкастерского.

Биография 
Авелина де Форс была дочерью Уильяма де Форса, 4-го графа Омальского, и его второй жены Изабеллы де Ревьер. После смерти отца (1260 год) и старшего брата Томаса (до апреля 1269) она оказалась наследницей обширных земель в северных графствах Англии и титула графини Омаль. Жена короля Генриха III Элеонора Прованская решила женить на Авелине своего младшего сына Эдмунда, графа Ланкастера. Она смогла договориться о браке с матерью и бабкой девочки, и 8 или 9 апреля 1269 года в Вестминстерском аббатстве Эдмунд и Авелина были обвенчаны. Невесте было всего 10 лет, так что брак был консуммирован только в 1273 году.

В перспективе Авелина могла получить, помимо северных земель, владения графов Девон (её родственников по материнской линии) на юго-западе королевства. Однако уже 10 ноября 1274 года она умерла в возрасте 15 лет. Её брак с графом Эдмундом остался бездетным.

Предки

Примечания 

Графы Албемарл
Авелина де Форс